

Persone 
 Frank Raad – ginnasta e multiplista statunitense
 Haidar Raad – calciatore iracheno
 Murtadha Raad – pugile iracheno
 Yassir Raad – calciatore iracheno

Altro 
 Raad-2 – obice semovente iraniano